Steppenwolf è il termine in lingua tedesca che indica il lupo delle steppe, sottospecie del lupo grigio originaria dell'Asia centrale.

Cinema 
 Il lupo della steppa (Steppenwolf) – film del 1974 diretto da Fred Haines

Fumetto 
Steppenwolf – personaggio della DC Comics

Letteratura 
Il lupo della steppa (Der Steppenwolf) – romanzo di Hermann Hesse del 1927

Musica 
Steppenwolf – gruppo musicale rock canadese
Steppenwolf – album degli Steppenwolf del 1968
 Steppenwolf – traccia dell'album Astounding Sounds, Amazing Music degli Hawkwind del 1976
Steppenwolf – album di Peter Maffay del 1979